Klavdiya Vadimovna Vysokova (en russe : Клавдия Вадимовна Высокова), plus connue sous le nom de Klava Koka (en russe : Клава Кока), est une chanteuse, animatrice de télévision, bloggueuse et auteure-compositrice-interprète russe née le  à Iekaterinbourg.

Biographie 
Klavdiya Vadimovna Vysokova naît le 23 juillet 1996 à Iekaterinbourg, en Sibérie occidentale, dans l'Oural. Dès l'âge de quatorze ans, elle déménage avec sa famille à Moscou.

Par la suite, elle entre à la faculté de service public et de gestion de l'Académie russe de l'économie nationale.

Carrière 
Depuis son plus jeune âge, Klava Koka s'intéresse au chant (qu'elle pratique à la chorale de jazz de l'Orchestre philharmonique des enfants de Sverdlovsk) et à la musique, apprenant le piano. En 2004, à l'âge de 8 ans, elle écrit une chanson dédiée à sa grand mère puis en 2010, elle écrit Cuz I See qu'elle publie sous le nom de Klava Koka. 

En 2012 elle participe au festival international Я-артист (Je suis un artiste) et atteint la finale. 

En 2015, Klava Koka débute avec son premier album Кусто qui comprend 6 chansons country-pop. La même année, elle passe avec succès le casting de Молодая кровь (Sang neuf) et signe un contrat avec Black Star Inc..

En 2016, elle enregistre Если (Si...) avec la chanteuse et animatrice de télévision russe Olga Buzova.

En 2017, elle crée une chaîne YouTube qui gagne en popularité lorsqu'elle publie des vidéos où elle chante des chansons étrangères en russe et où elle interprète a cappella des titres russes.

En 2018, Klava Koka devient l'animatrice de l'émission télévisée Орёл и решка (Oriol i rechka) sur la chaîne de télévision Пятница! (Vendredi).

En 2019, Klava Koka change radicalement d'image et de style musical en sortant le tube Влюблена в МДК (Amoureux de MDK), filmé dans un format non conventionnel puisqu'il s'agit de stories Instagram. Elle interprète désormais des titres s'apparentant au R'n'B, au hip-hop et à la pop dans un style des années 1990.

Depuis février 2020, elle développe également activement son compte TikTok.

Discographie

Albums studios

Singles

Vidéographie 
 2016 : Май
 2016 : Если… (avec Olga Bouzova)
 2016 : Не отпускай
 2017 : Я устала
 2017 : Нету времени
 2017 : Прости
 2017 : Мурашки
 2018 : Воспоминание
 2018 : Забери меня
 2018 : Тик-Так
 2018 : Не обламывай
 2018 : Крутишь
 2018 : Ненавижу-обожаю
 2019 : Грехи (avec Egor Kreed)
 2019 : Влюблена в МДК
 2019 : Зая
 2019 : Половина
 2019 : Мне пох (avec Morgenstern)
 2020 : Покинула чат
 2020 : Kраш (avec NILETTO)
 2020 : Химия
 2020 : Сошла с ума
 2020 : Костёр (avec HENSY)
 2021 : Пьяную домой
 2021 : Катюша (OST de Дороги Памяти)
 2021 : Нокаут (avec Руки Вверх)
 2021 : Точка
 2021 : Ла ла ла

Récompenses et nominations

Notes et références

Liens externes 
 
 

Chanteuse russe
Naissance à Iekaterinbourg
Naissance en juillet 1996
Vidéaste web russe
Nom de scène